Kettenreaktion bezeichnet:
 Kettenreaktion, allgemein eine Art des Verlaufs von chemischen und physikalischen Reaktionen
 Kettenreaktion (Chemie), solche Reaktionen speziell in der Chemie
 Polymerase-Kettenreaktion in der Biochemie
 den Kettenreflex in der Reflexkettentheorie
 Kettenreaktion (Tanzen), eine Bewegungsfolge im Tanzsport 
 Die Kettenreaktion, ein australischer Film aus dem Jahr 1980 (Dt. Erstaufführung: 5. Februar 1981)
 Kommissarin Lucas – Kettenreaktion, deutscher Fernsehkrimi (2014)

umgangssprachlich:
 Schneeballeffekt
 Dominoeffekt

KETTENreAKTION! steht für:
 Aktions- und Menschenkette von Krümmel nach Brunsbüttel

Siehe auch:

 Folgereaktion